Proconsulidae — вимерла родина приматів, яка існувала у міоцені в Африці.

Таксономія 
 Hominoidea
 Proconsulidae Leakey, 1963
 Proconsulinae Leakey, 1963
 Proconsul Hopwood, 1933
 Proconsul africanus Hopwood, 1933
 Proconsul gitongai (Pickford and Kunimatsu, 2005)
 Proconsul major Le Gros Clark & Leakey, 1950
 Proconsul meswar Harrison and Andrews, 2009
 Nyanzapithecinae Harrison, 2002
 Nyanzapithecus Harrison, 1986
 Nyanzapithecus alesi 2017
 Nyanzapithecus harrisoni Kunimatsu, 1997
 Nyanzapithecus pickfordi Harrison, 1986
 Nyanzapithecus vancouveringorum Andrews, 1974
 Mabokopithecus von Koenigswald, 1969
 Mabokopithecus clarki von Koenigswald, 1969
 Rangwapithecus Andrews, 1974
 Rangwapithecus gordoni Andrews, 1974
 Turkanapithecus Leakey & Leakey, 1986
 Turkanapithecus kalakolensis Leakey & Leakey, 1986

Посилання 
 
 
 
 
 

Вимерлі примати
†